Visne (in sloveno Višnje) è un centro abitato della Slovenia, frazione del comune di Aidussina.

Note

Altri progetti 

Insediamenti di Aidussina